The Admirable Crichton – lavoro teatrale di J.M. Barrie

Film
The Admirable Crichton – film del 1918 diretto da G.B. Samuelson
L'incomparabile Crichton (The Admirable Crichton) – film del 1957 diretto da Lewis Gilbert
The Admirable Crichton – film per la tv del 1968 diretto da George Schaefer